Опо́лье:

 Ополье — природная и историческая область в современных Владимирской и Ивановской областях России.
 Ополье — историческая область в современных Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях Украины.
 Ополье — село в Юрьев-Польском районе Владимирской области.
 Ополье — деревня в Кингисеппском районе Ленинградской области России.
 Ополье — ЗАО «Холдинговая компания „Ополье“», производитель натуральных молочных продуктов.

См. также 
 Ополе 
 Опольевское сельское поселение
  — регион в южной части муниципалитета Призрен на юге Косово.